Campionato mondiale per club FIVB 2015 – torneo di pallavolo femminile
 Campionato mondiale per club FIVB 2015 – torneo di pallavolo maschile